GXG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Negage (Angola)